Jałówka peut désigner en Pologne :
 Jałówka, village de la gmina de Michałowo, dans la voïvodie de Podlachie
 Jałówka, village de la gmina de Supraśl, dans la voïvodie de Podlachie
 Jałówka, village de la gmina de Dąbrowa Białostocka, dans la voïvodie de Podlachie
 Jałówka, village de la gmina de Sidra, dans la voïvodie de Podlachie
 Jałówka, village de la gmina de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie